38 sezon Włoskiej Formuły 3 – rozpoczął się 7 kwietnia i zakończył 20 października po dziewięciu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Miloš Pavlović.

Zespoły i kierowcy 
Źródło:Lista startowa

Kalendarz

Klasyfikacje

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Włoskiej Formuły 3

Sezony Włoskiej Formuły 3
2002 w sportach motorowych
2002 we Włoszech